Гошево може бити:

 Гошево (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Гошево (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, Република Србија